«Євшан-зілля» — поема Миколи Вороного.
 «Євшан-зілля» — львівський самвидавний машинописний альманах, виходив у 1987—1990 роках.
 Євшан-зілля — степовий полин.

Див. також 
 Євшан Микола

Посилання 
 
Євшан-зілля  //